Zvole può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Zvole – comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Zvole – comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Zvole – comune del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc